Esta é uma lista de emissoras que formam cadeia com a Rádio Gaúcha. Conta com 160 emissoras em espalhadas por diversos estados do Brasil.

Próprias

Geradora

Filiais

Afiliadas 

Gaúcha